Contea di Madison o Madison County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Madison – Alabama
 Contea di Madison – Arkansas
 Contea di Madison – Carolina del Nord
 Contea di Madison – Florida
 Contea di Madison – Georgia
 Contea di Madison – Idaho
 Contea di Madison – Illinois
 Contea di Madison – Indiana
 Contea di Madison – Iowa
 Contea di Madison – Kentucky
 Contea di Madison – Mississippi
 Contea di Madison – Missouri
 Contea di Madison – Montana
 Contea di Madison – Nebraska
 Contea di Madison – New York
 Contea di Madison – Ohio
 Contea di Madison – Tennessee
 Contea di Madison – Texas
 Contea di Madison – Virginia
 Parrocchia di Madison

Altro
I ponti di Madison County – romanzo di Robert James Waller, ambientato nella contea di Madison nell'Iowa
I ponti di Madison County – film del 1995 diretto da Clint Eastwood, tratto dal romanzo
Madison County – film del 2011 diretto da Eric England